Фанк () — стиль афроамериканської танцювальної музики
 Фанк-метал (funk-metal) — один з різновидів «альтернативного металу»
 Панк-фанк — напрямок у рок-музиці.
 Джаз-фанк — жанр джазової музики.

Див. також 
 Функ